El Partit Republicà Democràtic Federal «Regió Catalana» va ésser una reorganització unitària dels diversos sectors federals de la circumscripció de la província de Barcelona realitzada a Manresa el 31 d'octubre de 1937.

Reuní entitats de Sabadell, Badalona, Manresa, Terrassa, Santa Perpètua de Mogoda, l'Hospitalet de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Tiana, Santa Coloma de Gramenet, Ripoll i Pla de Besòs.

El Consell Executiu fou presidit per Isidre Ballach (Terrassa). El domicili s'establí a Manresa.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts